Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

135e régiment d'infanterie
135e régiment d'infanterie territoriale
135e régiment du train

Homonymie d'unités militaires